Ксиропотамос — греческий топоним. Может означать:

См. также 
 Ксиропотам